Кулиги — название населённых пунктов в России:

 Кулиги — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кулиги — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Кулиги — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Кулиги — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Кулиги — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Кулиги — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Кулиги — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Кулиги — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Кулиги — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Кулига